Kegon steht für:

 Kegon-Fälle, Wasserfälle im Nikkō-Nationalpark in der Präfektur Tochigi in Japan
 Kegon-ji, Tempel der Tendai-Richtung des japanischen Buddhismus
 Kegon-shū, Schule des japanischen Buddhismus